Cutry puede referirse a: 

 Cutry, comuna francesa situada en Aisne.
 Cutry, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.